Французька революція (1789-99) — історична подія, якої найчастіше стосується цей термін.

Інші історичні події 
 Липнева революція (1830) 
 Революція у Франції (1848)
 Паризька комуна (1871)